Правда е славянска дума, която означава истина, справедливост, право, правосъдие.

Може да се отнася също за някое от следните понятия.

Закони 
 Вестготска правда – сборник със закони на вестготите, 7 век
 Салически закон, Салическа правда – сборник със закони на салическите франки, 6 век
 Баварска правда – сборник със закони на Херцогство Бавария, 6 век
 Руска правда – сборник със закони на Киевска Рус, 11 век

Топоними 
 Правда – село в Област Велико Търново
 Правда – село в Област Силистра
 Правда – селище от градски тип, Сахалинска област, Русия
 Правда – още 6 селища в Русия
 Правда – 4 селища в Украйна

Медии 
 Правда (от 1912) – комунистически вестник, орган на РКП, ВКП и КПСС (в миналото) и на КПРФ (днес) и сайт
 Правда – български вестник, издаван през 1888 г.
 „Комсомолска правда“ (от 1925) – младежки вестник, орган (в миналото) на ВЛКСМ, радиостанция, телеканал и сайт
 „Пионерска правда“ (от 1925 до 1991) – детски вестник, орган на Всесъюзната пионерска организация „В. И. Ленин“
 „Правда“ (от 1929 до 1991) – издателство на КПСС
 редица републикански и местни вестници в СССР
 Правда (pravda.ru) – руски сайт (и на английски, португалски, италиански)
 Украинска правда (pravda.com.ua) – украински сайт (и на руски)
 „Правда“ (от 2007) – сръбски вестник

Други 
 „Правда“ – серия съветски подводници от 1930-те години.
 „Правда“ – съветски филми от 1919 и 1957 г.
 Кристиан Правда (, 1927 – 1994) – скиор от Австрия, световен шампион и олимпийски медалист по алпийски ски